Шамиль Абдулаевич Магомедов (9 апреля 1991, с. Телетль, Советский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, специализируется по ушу, чемпион мира и Европы по ушу-саньда, 3-х кратный чемпион России.

Биография 
Ушу-саньда начал заниматься в 1991 году. Тренер — Расул Чотанов. Является чемпионом мира и Европы, трёхкратным чемпионом России.

Спортивные достижения 
 Чемпионат России по ушу 1995 — ;
 Чемпионат России по ушу 1996 — ;
 Чемпионат Европы по ушу 1996 — ;
 Чемпионат России по ушу 1999 — ;
 Чемпионат мира по ушу 1999 — ;

Личная жизнь 
В 1988 году окончил среднюю школу в посёлке Кяхулай г. Махачкалы. По национальности — аварец.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Мастера ушу России